Humberto de Campos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Humberto de Campos (ort), Maranhão, 
 Humberto de Campos (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar